Nim steht für:

 Nim-Spiel, ein Strategiespiel
 Nim-Spiel-Variation, 21-Spiel und 100-Spiel
 Nim (Programmiersprache), eine Programmiersprache
 Nim Herred, eine Harde in der Horsens Kommune in Dänemark
 Nim Sogn, ein Kirchspiel in der Harde Nim Herred
 Nim (Dänemark), eine Ortschaft im Kirchspiel Nim Sogn
 Hu Nim (1932–1977), kambodschanischer Politiker, Führungskader der Roten Khmer

NIM steht als Abkürzung für:
 Nanosystems Initiative Munich, Forschungs-Cluster im Bereich Nanowissenschaften
 
 Network Installation Management, Teil des Betriebssystems AIX
 Nuclear Instrumentation Standard, ein Gehäusesystem
 Ausbau- und Neubaustrecken Nürnberg–Ingolstadt–München, bestendend aus der Schnellfahrstrecke Nürnberg–Ingolstadt und Ausbauabschnitten der Bahnstrecke München–Treuchtlingen und der Bahnstrecke Regensburg–Nürnberg
 NIM-Express, Bezeichnung für die diese Strecken befahrende Regionalexpresslinie, siehe München-Nürnberg-Express
 Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (vormals GfK-Verein), deutsche Non-Profit-Organisation zur Erforschung von Konsum- und Marktentscheidungen, Gründer und Ankeraktionär der GfK SE
 Nimrus (ISO-3166-2:AF-Code), afghanische Provinz
 Flughafen Niamey (IATA-Code)
 Haltepunkt Immenreuth (DS100-Code) an der Bahnstrecke Nürnberg–Cheb

nim steht für:
 Iramba (ISO-639-3-Code), Bantusprache in Tansania

Siehe auch:
 Niem

Abkürzung